Тимирово — название населённых пунктов в Башкортостане, Россия:

 Тимирово (Туймазинский район) — деревня, Туймазинский район.
 Тимирово (Шаранский район) — деревня, Шаранский районе.
 Тимирово (Бурзянский район) — деревня, Бурзянский район.